Флаг муниципального образования сельское поселение Волчёнковское Наро-Фоминского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 августа 2007 года решением Совета депутатов сельского поселения Волчёнковское № 6/21 и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3590.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Волчёнковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением сторон 2:3, вдоль верхнего края которого красная полоса шириной 1/4 ширины полотнища, несущая изображения трёх жёлтых сближенных колосьев; в середине голубой полосы — белое изображение волка с жёлтыми глазами из герба поселения».

Обоснование символики 
Основной фигурой флага поселения является волк — гласный символ, указывающий на название поселения и деревни Волчёнки — административного центра поселения.

Волк (это имя означает «свет» в переводе с греческого), в средневековье воспринимался не очень доброжелательно, он представлялся символом зла из-за его свирепости, хитрости и жадности. Однако известно, что легендарных Ромула и Рема (основателей Рима) вскормила волчица, а Маугли, вскормила и воспитала волчья стая. В русских сказках волк порой выступал с положительной стороны, помогая Ивану-Царевичу добыть Василису Прекрасную. Поэтому символика волка (волчицы) несёт и положительные черты:

— символ материнства, заботы о потомстве;

— символ благоразумия;

— символ осторожности.

Колоски символизируют сельскохозяйственную направленность производственной деятельности поселения.

Символика колоса многозначна:

— символ возрождения, пробуждения к жизни;

— символ плодородия и изобилия;

— символ скрытых возможностей, потаённых сил.

Примечания 

Флаги с изображением волка
Флаги с изображением пшеничного колоса